

События 
 Людовик I Благочестивый (778—840), император Священной Римской империи, король Франции, Германии, король Аквитании, младший сын Карла Великого и Хильдегарды, вступил на престол императора Запада.
 Людовик I Благочестивый отправил своих сестер в монастыри. Сына Лотаря он сделал королем Баварии.
 Умер во время осады Константинополя болгарский хан Крум, и ему унаследовал его сын Омуртаг.
 Викинги напали на франкские земли в устье Луары.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 814 году
 Энтин — буддийский монах.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 814 году
 28 января — Карл Великий, король франков, император Запада.
 Крум — князь Болгарии.

См. также